Kniàzevo (Kaluga), localitat de la província de Kaluga, a Rússia
 Kniàzevo (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia